Альконера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафра-Рио-Бодион. Занимает площадь 33 км². Население — 728 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Покровителем города считается святой Педро де Верона.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бадахоса